Эугейн () (740—780) — предположительно правитель Альт Клуита, позже известного как Стратклайд, примерно в конце восьмого века. Информация о нём известна только из Харлеанской генеалогии, в которой указано, что он сын Думнагуала Альт Клуитского, но нет достоверных данных о том, правил ли он королевством самостоятельно. Его преемником стал сын Ридерх.

Примечания

Источники 
 MacQuarrie, Alan; A. Grant & K. Stringer (Eds.) (1993). "The Kings of Strathclyde". Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community (Edinburgh University Press): 1–19.
 Annals of Ulster

Короли Стратклайда
Правители Европы VIII века